Теодор II (1568—1630) — португальский аристократ, 7-й герцог де Браганса (1583—1630).
 Теодор II (840—897) — папа римский в течение 20 дней в декабре 897 года.